La vela è una delle discipline costitutive dei Giochi olimpici sin dalla prima edizione di Atene (in programma ma a causa del cattivo tempo non furono disputate competizioni). Escludendo le Olimpiadi di Atene, è stata parte integrante del programma olimpico sempre con diverse varianti e classi di gara. Inizialmente le classi erano specificate in tons, successivamente in metri, piedi o con nomi generici che si sono avvicendati negli anni. Nacque a questo scopo nel 2008 il Vintage Yachting Games, allo scopo di far gareggiare tutte le categorie rimpiazzate nei Giochi. Fino a , la vela era uno dei pochi sport in cui era indipendente il genere, tant'è che anche nelle gare di  è possibile contare delle donne nelle gare. Nel 1988, infatti, prese luogo il primo evento esclusivo femminile.

Classi olimpiche
Il seguente elenco non prende in considerazione le classi metriche in vigore prima del 1952, oltre che gli eventi unici di  e , escludendo di fatto tutte le edizioni olimpiche fino al 1920 (data di comparsa del 12' dinghy seppur in una versione non ancora paragonabile al monotipo per una persona). Inoltre in giallo evidenzia le classi olimpiche correnti, mentre in verde quelle facenti parte del programma dei Vintage Yachting Games (nati per dar risalto alle classi un tempo considerate olimpiche).

Medagliere
Aggiornato a . In corsivo le nazioni (o squadre) non più esistenti.

Albo d'oro

Windsurf

Barca a vela

Atleti plurimedagliati 
Il seguente elenco prende in considerazione gli atleti vincitori di almeno 2 medaglie d'oro (o almeno quattro medaglie) nelle diverse edizioni della vela ai Giochi olimpici. L'elenco segue il numero complessivo e non il valore di ciascuna medaglia.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni